Kotopies (ang. CatDog, 1998-2004) – amerykański serial animowany emitowany w Polsce na Canal+, Minimax, Nickelodeon Polska i TV Puls 2.

Fabuła 
Serial opowiada o dwóch bohaterach – kocie i psie, którzy są złączeni ze sobą. Kot uważa się za bystrego, eleganckiego, inteligentnego i wysublimowanego, zaś pies jest egzaltowany, głośny i naiwny.

Wersja polska

Pierwsza wersja 
Wersja polska: na zlecenie Canal+ – PaanFilm Studio Warszawa
Reżyseria i dialogi: Dariusz Dunowski
Dźwięk i montaż: Michał Skarżyński
Organizacja produkcji: Lidia Masiak
Wystąpili:
 Wojciech Paszkowski − Kot
 Grzegorz Wons − Pies
 Mirosław Wieprzewski − Kińciol
 Marek Frąckowiak − Kancer
 Mirosław Zbrojewicz − Żłób
 Jarosław Boberek − Lump
 Agnieszka Maliszewska − Ćwiek
 Jacek Sołtysiak − Ciapciak
 Sławomir Pacek − Słoneczko
 Ryszard Olesiński − Wiewiór
i inni

Lektor: Jacek Sobieszczański

Druga wersja 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska − Master Film
Reżyseria: Agata Gawrońska-Bauman
Dialogi: Agnieszka Farkowska
Dźwięk:
 Elżbieta Mikuś (odc. 1-8, 11, 13, 15-18, 21, 24-25),
 Wojciech Kalinowski (odc. 9-10, 12, 14, 27-28, 30, 34, 36),
 Jakub Lenarczyk (odc. 9-10, 12, 14, 19-20, 22-23, 26-68),
 Jacek Marcinkowski (odc. 19-20, 22-23, 26, 29, 31-33, 35, 37),
 Paweł Kubas (odc. 38-68)
Montaż:
 Jan Graboś (odc. 1-6, 8, 11, 13, 15-18, 21, 24-25),
 Agnieszka Kołodziejczyk (odc. 1-7, 11, 13, 15-18, 21, 24-25),
 Paweł Siwiec (odc. 9-10, 12, 14, 27-28, 30, 34, 36),
 Gabriela Turant-Wiśniewska (odc. 19-20, 22-23, 26, 29, 31-33, 35, 37-68)
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska
Wystąpili:
 Wojciech Paszkowski − Kot
 Grzegorz Wons − Pies
 Janusz Wituch − Winslow
 Jarosław Boberek − Królik
 Sławomir Pacek − Burek
 Cezary Kwieciński − Marud
 Joanna Pach − Wrzaska
 Agata Gawrońska-Bauman − Tallulah
 Jerzy Mazur
 Klaudiusz Kaufmann
 Dariusz Błażejewski
 Elżbieta Jędrzejewska
 Marek Bocianiak
 Katarzyna Łaska
 Paweł Szczesny
 Wojciech Machnicki
 Beata Jankowska-Tzimas
i inni

Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Opracowanie muzyczne: Piotr Gogol
Śpiewał: Piotr Gogol

Lektor: Adam Bauman

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Canal+ –
 I-III seria – 9 lutego 2000 r.
 MiniMax –
 I-III seria – 2003 r.
 Nickelodeon Polska –
 I-III seria – 10 lipca 2008 r.,
 IV seria – 17 września 2009 r. (bez odc. 61)
 Puls 2 - 
 I-IV seria - 11 lipca 2014 r.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/6/64/CatDog.jpeg Logo Serialu
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Programy telewizji Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Seriale telewizyjne zakończone w 2004